L'édition 2014 du tournoi de tennis de Bâle se déroule du 20 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Vasek Pospisil et Nenad Zimonjić celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Le tenant du titre Juan Martín del Potro déclare forfait avant le début du tournoi, étant toujours gêné par son poignet gauche, et met un terme à sa saison.

Pendant le tournoi 
Le Croate Borna Ćorić,  mondial et âgé de seulement 17 ans, bat le 3 mondial Rafael Nadal en quarts de finale. L'Espagnol était toutefois diminué par une appendicite. Il met fin à sa saison après cette défaite.

Lauréats 
Roger Federer remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale David Goffin. Il s'agit également de son  titre à Bâle. Il s'agit de son  et son  sur dur. Il s'impose donc à Bâle pour la , souvelant ainsi son  de la saison.

En double, Vasek Pospisil et Nenad Zimonjić remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Marin Draganja et Henri Kontinen. Il s'agit respectivement de leur  et  titre.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bâle
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bâle
ATP 2014
Sport en Suisse en 2014
Tennis en octobre 2014